O termo regular pode significar algo que é normal ou que cumpre determinadas regras. Ele pode se referir a:

Em matemática, geometria e estatística:
 Grafo regular, um grafo em que os graus de todos os vértices são iguais
 Linguagem regular, uma linguagem formal reconhecível por um automato finito
 Polígono regular, um polígono em que todos os ângulos e todas as arestas tem a mesma medida
 Poliedro regular, o equivalente tridimensional de um polígono regular
 Espaço regular, um espaço topológico em que um ponto e um conjunto fechado podem ser separados por vizinhanças
 Axioma da regularidade, também chamado de axioma da fundação, um axioma da teoria de conjuntos que afirma a inexistência de certas cadeias infinitas de conjuntos